Northern Trust () — американская финансовая холдинговая компания, оказывающая инвестиционные и депозитарные услуги. Northern Trust имеет 85 офисов в 18 штатах США и 20 международных офисов в Европе, на Ближнем востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Входит в двадцатку крупнейших банков США.

Размер депозитарных активов — $11,3 трлн, размер активов под администрированием — $3,27 трлн, размер активов под управлением — $1,41 трлн на конец 2020 года.

История 
Банк The Northern Trust Company был основан Байроном Лафлином Смитом 12 августа 1889 года в Чикаго, штат Иллинойс. Смит обеспечил 40 % от первоначального акционерного капитала в $1 млн, среди других 27 акционеров банка были такие известные чикагские предприниматели, как Маршалл Филд, Филип Дэнфорт Армор и . К концу первого года работы размер депозитов в банке превысил $1,5 млн, а к концу 1895 года составил $10,5 млн. В 1906 году банк построил новое здание для своей штаб-квартиры, главной достопримечательностью которого стала первая в Чикаго система кондиционирования воздуха, а также самая передовая на то время телефонная система. С 1912 года банк начал вести операции с ценными бумагами. В 1914 году он вошёл в состав новосозданной Федеральной резервной системы. В марте 1914 года умер основатель банка Байрон Смит, и пост главы банка занял его сын, Соломон Смит. Со вступлением США в первую мировую войну в 1917 году Northern Trust был выбран в качестве депозитария имущества вражеских стран на сумму в полмиллиарда долларов. Великую депрессию банк пережил сравнительно благополучно: в округе Кук штата Иллинойс из 335 банков в 1929 году в 1935 году осталось только 95, за то же время объём депозитов в Northern Trust вырос с $56 млн до более $300 млн. С началом Второй мировой войны банк занялся размещением государственных военных облигаций и за время войны удвоил размер своих активов. В 1963 году умер Соломон Смит и его сменил Эдуард Байрон Смит (сын Соломона); активы банка к этому времени достигли 1 млрд долларов. В конце 1960-х было открыто представительство в Лондоне и основана Northern Trust International Banking Corporation, дочерняя компания, зарегистрированная в Нью-Йорке. В 1971 году была куплена Security Trust Company, компания из Майами, благодаря чему регион деятельности Northern Trust расширился на Флориду. В 1974 году банк начал оказывать трастовые услуги в штате Аризона, а в 1988 году — в Калифорнии. В 1989 году банк вышел на рынок Техаса, купив Concorde Bank. В 1979 году Эдуард Смит ушёл в отставку, его сменил Норман Штауб (E. Norman Staub), через несколько лет банк возглавил Филип Свит (Philip W. K. Sweet), а после него — Вестон Кристоферсон (Weston Christopherson) и Дэвид Фокс (David W. Fox). С 1995 по 2007 год Northern Trust возглавлял .

Холдинговая компания Northern Trust Corporation была зарегистрирована в 1971 году, банк стал её дочерней компанией. Банк продолжает быть практически единственной составляющей корпорации, на него на конец 2015 года приходилось $116,4 млрд из $116,7 млрд активов, $7,9 млрд из $8,7 млрд собственного капитала.

Деятельность 

Основные подразделения, составляющие Northern Trust Corporation:
 Услуги корпорациям и финансовым институтам (Corporate & Institutional Services) — предоставляет услуги по обслуживанию активов корпорациям, пенсионным и инвестиционным фондам и другим финансовым институтам по всему миру. Эти услуги включают хранение активов (на 30 июня 2017 год — на сумму $6,8 трлн), инвестирование и администрирование активов (размер активов под управлением — $700 млрд, размер активов под администрированием — $1 трлн на 2017 год), аналитические услуги, обмен валют и другие. Выручка в 2020 году составила $3,49 млрд, чистая прибыль — $521 млн.

Институциональные трастовые и фидуциарные услуги ().
 Directed Trust
 Delegated Trust (Co-Trustee)
 Common Trust Fund
 Collective Trust Fund
 Commingled Trust Fund
 Collective Investment Trust Fund

Northern Trust оказывает доверительное управление, трастовые и фидуциарные услуги индивидуальным и институциональным клиентам через дочернии компании Northern Trust Global Investments Limited с активами $140 млрд, Northern Trust Investments, Inc. с активами $680 млрд, Northern Trust Investments, N.A. с активами $370 млрд.

 Управление состоянием (Wealth Management) — обслуживание индивидуальных клиентов с размером личного состояния, превышающим $200 млн. Услуги включают хранение и инвестирование активов, трастовые и фидуциарные услуги, финансовые консультации, поддержка филантропной деятельности. Офисы подразделения расположены в 18 штатах и Вашингтоне, в офшорной зоне на острове Гернси, в Лондоне и Абу-Даби. Размер депозитарных активов — $600 млрд, размер активов под администрированием — $900 млрд, размер активов под управлением — $300 млрд. Выручка в 2020 году составила $2,67 млрд, чистая прибыль — $292 млн

Персональные трастовые услуги ().
 Irrevocable Life Insurance Trust
 Asset Protection Trust
 Spendthrift Trust
 Special Needs Trust
 Intentionally Defective Grantor Trust
 Intentionally Defective Irrevocable Trust
 Spousal LifeTime Access Trust
 Grantor Retained Annuity Trust
 Grantor Retained Income Trust
 Grantor Retained UniTrust
 Qualified Personal Residence Trust
 Qualified Terminable Interest Property Trust
 Dynasty Trust
 Generation Skipping Trust

В структуре доходов компании из $6,14 млрд выручки 1,44 млрд составил чистый процентный доход, 4 млрд — комиссионный доход 63 % (плату за трастовые, инвестиционные и другие услуги). В структуре активов под управлением 51 % составляют акции (и другие ценные бумаги без фиксированной доходности), 17 % приходится на облигации и другие ценные бумаги с фиксированной доходностью, 20 % на наличные деньги и другие ценности, 12 % — другие кредитные обязательства (Securities Lending Collateral). Основная часть активов в депозитариях находится в Северной Америке — $5,7 трлн и Европе (включая Ближний Восток и Африку) — $3,5 трлн. Из $1,4 трлн активов под управлением в 2020 году $677 млрд пришлось на Северную Америку.

Деятельность Northern Trust Corporation в осуществляется преимущественно в США: в 2015 году на домашний рынок пришлось $4,36 млрд из $6,14 млрд выручки, $907 млн из $1,209 млрд чистой прибыли и $132 млрд из $170 млрд активов. В других странах деятельность ограничивается сотрудничеством с банками, наиболее значительно присутствие в Канаде, Японии и Великобритании, а также в Германии, Сингапуре, Швеции, Франции, Швейцарии, Австралии, Нидерландах, Финляндии.

Финансовые показатели

Акционеры 
Крупнейшие владельцы акций Northern Trust на 31 марта 2017 года.

Дочерние компании 
 Northern Trust Asset Management
 Northern Trust Investments Inc.
 Northern Trust Investments, N.A. (США)
 Northern Trust Global Advisors, Inc.
 Northern Trust Global Investments Limited.
 Northern Trust Global Investments Japan K.K. (Япония)

Примечания

Ссылки 
 Northern Trust Corporation на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

Финансовые компании США
Банки США
Инвестиционные компании США
Банки, расположенные в Чикаго
Компании, входящие в индекс NASDAQ Financial-100